GNC peut faire référence à :

 Gaz naturel comprimé ou gaz naturel compressé, un carburant automobile ;
 , une branche d'ingénierie regroupant les sciences et techniques de guidage, navigation et pilotage ;
 Guidage, Navigation et Contrôle, le système d'un  véhicule spatial chargé de piloter celui-ci vers son objectif ;
 Groupement national de la coopération, l'ancien nom de la Coop FR, une organisation représentative du mouvement coopératif français.
 Ghana National College, lycée au Ghana.